Jméno Josef a zároveň příjmení Marek patří více osobnostem:

 Josef Marek (architekt) (1889–1965) – architekt a urbanista působící především na Slovensku
 Josef Marek (baskytarista) – baskytarista skupiny Švihadlo
 Josef Marek (fotbalista) (* 1987) – český fotbalista
 Josef Marek (lékař) (1936–2019) – český lékař (internista a endokrinolog), Rytíř českého lékařského stavu
 Josef Marek (politik ČSL) (1909–?) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSL
 Josef Marek (politik KSČ) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Josef Marek (sochař) (1913–1980) – český sochař
 Josef Marek (veterinář) (1868–1952) – slovenský veterinář, vědec a pedagog
 Josef Marek (1914) (1914–1981) – fotbalista SK Votice a rakouského klubu SK Rapid Wien
 Josef Richard Marek (1883–1951) – český kreslíř, grafik a spisovatel, překladatel